Niemcy:
 Ringgau – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Werra-Meißner
 Ringgau – płaskowyż